

Черницино — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Черницино — присілок, Підосиновський район, Кіровська область